Le Franc-tireur est un film français réalisé par Jean-Max Causse et Roger Taverne en 1972.
 Le Franc-tireur est un téléfilm français réalisé par Maurice Failevic en 1978.
 Le Franc-tireur est un journal clandestin de la Résistance Française paru durant la Seconde Guerre mondiale.